Risiko steht für:

 Risiko, die Möglichkeit und die Auswirkungen eines ungünstigen oder günstigen Ausgangs eines Vorgangs oder einer Handlung
 Risiko!, eine Quizsendung von 1998 bis 2002 des ZDF
 Risiko (Schweizer Fernsehen), eine Spielshow im Schweizer Fernsehen von 1992 bis 2000
 Risiko (ORF), eine Quizsendung von 1976 bis 1979 im ORF
 Risiko (Spiel), ein Brettspiel
 Risiko (Lied), ein Lied der Rapper Bonez MC und RAF Camora (2018)
 Risiko – Der schnellste Weg zum Reichtum,  US-amerikanischer Thriller (2000)
 RiSiKo, ein Jugendkongress der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Polizeiruf 110: Risiko, deutscher TV-Krimi (2010)
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Risiko, deutscher Fernsehfilm von Helmut Krätzig
 Liebe mit Risiko – Gigli, Film
 The Final Cut – Tödliches Risiko, Film
 Risiko Manager, Zeitschrift